

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Mullej“ beginnt.

Mullej 



Mulleja 
 Müllejans, Hans (1929–2009), deutscher Geistlicher, Aachener Dompropst
 Müllejans, Petra (* 1959), deutsche Barockviolinistin, Dirigentin und Violinpädagogin
 Müllejans-Dickmann, Rita (* 1963), deutsche Kunsthistorikerin